Unguarded – album di Amy Grant del 1985
Unguarded – album di Rae Morris del 2015